PPAT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 517 амінокислот, а молекулярна маса — 57 399.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез пуринів, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза, іоном магнію, групою 4fe-4s, залізо-сірчаною групою.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки